BQ-7 (кодовое название — Aphrodite, «Афродита») — секретный проект переоборудования списанных со службы бомбардировщиков Boeing B-17 Flying Fortress в радиоуправляемые летающие бомбы для доставки большого количества взрывчатки к хорошо защищённым целям. Проект реализовывался под индексом MX-541 совместно инженерами компании Boeing и специалистами  ВВС Армии США параллельно с аналогичными работами флота (BQ-8)
осуществлялся под эгидой Армии и ВМФ США в 1944 году. Серия атак была предпринята против различных объектов на территории Германии с августа 1944 по январь 1945 года, но практически все они оказались безуспешными по различным причинам. В 1945 году проект был закрыт.

История 
В середине 1943 года, генерал-майор Джеймс Дулитл предложил идею использования старых, изношенных, исчерпавших расчётный ресурс бомбардировщиков B-17 в качестве радиоуправляемых самолётов-снарядов. Нагруженные взрывчаткой бомбардировщики, как предполагалось, могли бы сбрасываться на объекты противника, поражая их из пикирования с высокой точностью. Предполагалось, что таким образом удастся эффективно поражать хорошо защищённые и прочные объекты, наподобие бункеров баз подводных лодок.

После предварительных проработок, Дулитл утвердил проект 26 июня 1944 года, распорядившись начать развёртывание самолётов-роботов в частях 3-й бомбардировочной дивизии.

Техническое описание 
Самолёт-снаряд BQ-7 «Афродита» представлял собой старый, изношенный бомбардировщик Boeing B-17 Flying Fortress, списанный из боевых порядков. С машины снимался весь лишний вес — бортовое вооружение, бронирование, бомбардировочные прицелы, радиоаппаратура, что позволяло уменьшить вес машины примерно на 5400 кг.

Переоборудованная машина оснащалась системой дистанционного радиоуправления вертикальным рулём, аналогичной применяемой на управляемой авиабомбе AZON. Для дистанционного контроля, на борту самолёта-робота устанавливались две телевизионные камеры: одна внешнего обзора, позволяющая видеть местность под бомбардировщиком, и вторая — внутреннего, ретранслирующая изображение приборов на панели управления.

В бомболюк «Афродиты» загружался взрывчатый заряд, состоящий из 9000 кг торпекса. Такая нагрузка в несколько раз превосходила нормальный груз взрывчатки на борту бомбардировщика. Американцы считали, что эффект детонации заряда был не менее разрушительным, чем результат сброса британской «бомбы-землетрясения».

В воздух самолёт поднимался с аэродрома экипажем из двух человек. После старта и набора высоты в 600 метров, оба пилота покидали самолёт с парашютами, предварительно установив автопилот. Экипажи этих самолётов комплектовались добровольцами: для удобства покидания машины в воздухе верхняя часть кокпита демонтировалась.

Управление осуществлялось с борта сопровождающего бомбардировщика CQ-17, на борту которого оператор, отслеживая полет самолёта-снаряда, как визуально, так и с помощью изображения с телекамер, направлял машину к цели. Непосредственно над целью, оператор переводил машину в пикирование, и она падала на цель.

Боевое применение 
Первые самолёты-снаряды были развёрнуты в составе  на авиабазе Королевских ВВС «Ферсфилд». Изначально, предполагалось развернуть их на авиабазе «Вудбридж», но эксплуатация самолётов-снарядов вместе с пилотируемыми бомбардировщиками была сочтена слишком опасной и BQ-7 развернули на неиспользуемой бомбардировочным командованием авиабазе, расположенной в малонаселённой местности. Дополнительным аргументом в пользу «Ферсфилда» была его длинная взлётная полоса, удобная для подъёма самолётов-снарядов.

Боевые вылеты начались с 4 августа 1944 года. К этому моменту, эскадрилья имел в своём составе 10 самолётов-снарядов BQ-7 и 4 самолёта управления CQ-17.

Результаты применения были разочаровывающими. Помимо сбоев в аппаратуре управления, старые бомбардировщики, используемые для этих операций, страдали от множества поломок и износа систем. Применение самолётов было опасным для пилотов-операторов.

27 января 1945 года, генерал Карл Эндрю Спаатс распорядился закрыть программу.

Дальнейшее развитие задела 
Статистическое соотношение сбитых самолётов к промахам мимо цели обнадёживало в плане достижения более высокой результативности применения самолётов-снарядов путём усовершенствования системы наведения. Работы в этом направлении продолжились и после закрытия программы «Афродита». Одним из таких ответвлений, в частности стал проект получивший индекс MX-767 и реализовывашийся с апреля 1946 по июль 1950 года под кодовым названием «Банши», где в качестве самолётов-снарядов использовались переоборудованные для этих целей списанные тяжёлые бомбардировщики B-29.

Примечания

Литература 
 
 
 

Крылатые ракеты США
Ударные беспилотные самолёты США Второй Мировой Войны
Военная продукция Boeing